Kamichlieh kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Al-Qamishli, distriktshuvudort, al-Hasakah, 
 Al-Qamishli District, distrikt, al-Hasakah, 

Robotskapade Syrienförgreningar